F 2 Hägernäs kan avse:
 F 2 Hägernäs – en svensk marinflygkår 1926–1936 och en marinflygflottilj inom Flygvapnet 1936–1949, se Roslagens flygflottilj
 F 2 Hägernäs – en svensk flygkår inom Flygvapnet 1949–1974, se Roslagens flygkår